Sistema - conjunto de elementos interconectados
 Sistema de equações lineares 
 Sistema (física) 
 Sistema (biologia) 
 Sistema (música)
 O Sistema (telessérie), produção brasileira da Rede Globo